Hagley Park ist der Name von

 Hagley Park (Worcestershire), Parkgelände um Hagley Hall in Worcestershire, England
 Hagley Park (Christchurch), größter Park in Christchurch, Neuseeland
 Hagley Park (Jamaika), Wahlkreis, Postleitzone und Schulname  in Kingston, Jamaika